Fendou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fendou (häradshuvudort i Kina, lat 46,64, long 124,86), Heilongjiang, 
 Fendou (häradshuvudort i Kina, lat 45,21, long 130,90), Heilongjiang, 
 Fendou (socken), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar